Dawungsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dawungsari, Kendal, by, 
 Dawungsari, Garut, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar